

Patronymes 

 Maison Cornaro
Isabelle Cornaro (1974-), artiste contemporaine française

Les Cornaro, sont une illustre famille patricienne de Venise, ayant fourni pendant des siècles des hauts fonctionnaires et des doges. Parmi eux, on peut noter :

 Marco Cornaro  (1285-1368), homme politique italien du Moyen Âge, qui fut le  doge de Venise, élu en 1365.
 Alvise (Luigi) Cornaro  (1464-1566), noble vénitien qui vécut centenaire, auteur de Comment vivre cent ans - Discours de la vie sobre, quatre recueils dans lesquels il loue les bienfaits d'une vie sobre.
 Giorgio Cornaro (1452–1527), 
 Catherine Cornaro  (1454-1510), noble vénitienne, qui épousa en 1468 le roi de Chypre Jacques II, et devint, à la mort de celui-ci (1473), reine de Chypre de 1474 à 1489.
 Francesco Cornaro (1476–1543), Cardinal 1527-43
 Francesco Cornaro (1547–1598)), Cardinal 1596-98
 Cardinal Federico Cornaro (1579–1653), Patriarche de Venise 1631-44
 Giovanni  Cornaro (ou Corner)  (1551-1629), homme politique italien du , qui fut le  doge de Venise. Élu le .
 Francesco Cornaro  (1585–1656), homme politique italien du , qui fut le  doge de Venise.
 Giovanni II Cornaro  (1647–1722), homme politique italien du , qui fut le  doge de Venise. Élu le .

 D'autres Cornaro (éventuellement apparentés) comprennent :
 Alvise Cornaro (1484–1566), écrivain
 Vicenzos Kornaros (1553–1614), poète en Crète
 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia  (1646-1684), mathématicienne italienne du , qui fut, par ailleurs, la première femme à obtenir un doctorat de philosophie.

Opéra 
Cornaro fait également référence au titre d'une œuvre lyrique du compositeur italien Gaetano Donizetti, Caterina Cornaro, opéra en un prologue et deux actes, créé au Teatro San Carlo de Naples, le , et inspiré par la vie de Catherine Cornaro, reine de Chypre.

en:House of Cornaro